Флиндерс () — многозначный термин.

Фамилия 
 Флиндерс, Мэтью (1774—1814) — британский исследователь Австралии.

Топоним 
 Флиндерс — остров в Бассовом проливе у берегов Тасмании.
 Флиндерс — река в Австралии.
 Флиндерс — хребет в Австралии.